High Rock bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 High Rock (Alabama)
 High Rock (North Carolina)
 High Rock (Virginia)
 High Rock (Washington)

sonstige Orte:
 High Rock (Bahamas)
 High Rock (Südgeorgien), Klippenfelsen in der Gruppe der Welcome-Inseln vor der Küste Südgeorgiens im Südatlantik
 High Rock (David Island), Nunatak auf David Island, Königin-Marie-Land, Antarktika